Aceasta este lista orașelor din România ordonată după populație, conform datelor de la 1 ianuarie 2019 ale Institutului Național de Statistică. Tabelul de mai jos cuprinde numai cele 265 orașe existente în România la data recensământului din 2002.
Ulterior, au mai fost declarate oficial încă 54 orașe. În prezent în România există 319 orașe. Ele sunt enumerate mai jos (tabel), în lista alfabetică. Orașele îngroșate (celelalte în afară de București) sunt reședințe de județ.



Lista alfabetică a orașelor din România (inclusiv municipii)

Lista alfabetică a orașelor din România (fără municipii)

Cele mai întinse orașe 
În anul 2016, cele mai mari orașe erau Broșteni, din județul Suceava cu 594,66 kilometri pătrați (având 5.506 locuitori), urmat de Vișeu de Sus (Maramureș, 443,06 kilometri pătrați) și Borșa (Maramureș, 424,12 kilometri pătrați).

Vezi și 
 Geografia României
 Cele mai atractive orașe din România
 Comunele României
 Județele României
 Liste de localități din România grupate pe județe
 Lista municipiilor din România
 Municipiile României
 Orașe dispărute din România
 Zone metropolitane în România

Note

Bibliografie 

 Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și al locuințelor - martie 2002 (conform structurii administrativ-teritoriale de la 7 ianuarie 2008)
 World Gazetteer, Populația localităților României

Bibliografie suplimentară 
 Orașele României, Vasile Cucu, Editura Științifică, 1970
 Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident: tranziția de la medievalitate la modernitate, Laurentiu Radvan, 2007
 Orașele și organizarea spațiului geografic: studiu de geografie economică asupra teritoriului României, Ioan Ianoș, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987
 Dicționarul așezărilor urbane din România, Ioan Mărculeț, București, 2013

Legături externe 
 Orașele industriei comuniste au zilele numărate , 23 iunie 2011, Răzvan Amariei, Capital - 
 Cum s-au născut "orașele rurale" din România, 27 ianuarie 2010, Andreea Dogar, Evenimentul zilei
 Lista alfabetica a oraselor din Romania 
 Orașe doar cu numele, 28 noiembrie 2007, Carmen Preotesoiu, Jurnalul Național
 Exodul românilor de la bloc la țară. Descoperiți CELE MAI PUSTII orașe, 26 aprilie 2012, Cristina Lica, Evenimentul zilei
 Cele mai bune orașe din România în care să locuiești , 3 noiembrie 2009, Răzvan Amariei, Capital
 Iași sau Timișoara - Care este cel de-al doilea mare oraș din România, după București?, 28 august 2011, Ana Bâtcă, Evenimentul zilei
 Primele zece orase din Romania 
 FOTO Cele mai frumoase povești despre brandul orașelor noastre. Tu cât de mândru ești de locul în care trăiești? - Meta-Articol, 31 martie 2014, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul

 

România